Friendship Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Friendship Township (Arkansas)
 Friendship Township (Michigan)
 Friendship Township (Minnesota)
 Friendship Township (Oklahoma)